Simó I de Kartli (1537-?), rei de Kartli
 Simó I d'Imerètia, rei d'Imerètia, era el fill gran d'Alexandre IV d'Imerètia i col·locat al tron pels turcs el 1699